Артём Заве́нович Арабаджя́н (15 декабря 1922, Тбилиси — 2004, Москва) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН (отдел Ближнего и Среднего Востока), писатель и исследователь в области востоковедения.

Биография 
Родился в семье ремесленника. В 1949 году окончил Московский институт востоковедения (персидское отделение). Преподавал в Московском институте востоковедения (1949—1954), МГИМО МИД СССР (1954—1956).

С 1956 года работал в Института востоковедения АН СССР: научный сотрудник, старший научный сотрудник (с 25.12.1964). С 1970 года возглавлял в институте сектор Ирана. В 1989 году читал курс лекций в Денвере (США).

Семья 
Жена (с 1953 г.) — Вера Арамовна, урожд. Агабабова (1927—2010), врач. Дети:
 Завен (род. 1957)
 Марьяна, в замужестве Чубарова (1961—2003).

Научная деятельность 
30 сентября 1962 года защитил кандидатскую диссертацию («Социально-экономические корни монархии Реза-шаха и реакционная сущность её экономической политики»).

26 ноября 1982 года защитил докторскую диссертацию («Изменения в отраслевой структуре народного хозяйства Ирана в 60-70 гг.», в 2-х томах).

Автор более 100 научных работ.

Статьи вошли в сборники «Иран: ислам и власть», «Ислам на современном востоке» и другие.

Библиография 
 Арабаджян А. З. Омар Хайям versus Эдуард Фицджеральд и Томас Стернз Элиот. Диссонанс культуры и его гримаса. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 301 с. ISBN 978-5-373-00685-9
 Арабаджян А. З. Зарубки на времени = Notches on Time : (Вместо воспоминаний) : На рус. и англ. яз. — М. : ИВ РАН, 1998. — 98 с. — 500 экз. ISBN 5-89282-070-X
 Арабаджян А. З. Исламская Республика Иран : Эконом. потенциал: первая половина 90-х г. : (Со стат. обозрением второй половины десятилетия и общ. характеристикой Третьего плана развития ИРИ: 2000/01-2004/05 гг.). — М. : Вост. лит., 2002. — 382 с. ISBN 5-02-018307-5
 Арабаджян А. З. Истоки духовности : Религия и атеизм. — М. : Наука : Изд. фирма «Вост. лит.», 1993. — 110 с. ISBN 5-02-017685-0
 Арабаджян А. З. Армяне Ирана и «персисламский имперский комплекс» Хосрова Чакери : По страницам кн. «Армяне Ирана. Парадоксальная роль меньшинства в господствующей культуре. Ст. и док.». Под ред. Х. Чакери Кембридж (Массачусетс), 1998. — М. : Вост. лит., 2002. — 110 с. ISBN 5-02-018335-0
 Арабаджян А. З. Иран: изменения в отраслевой структуре экономики в 60-70 годах : (К пробл. ломки колон. структуры экономики). — М. : Наука, 1983. — 310 с.
 Арабаджян А. З. Зарубки на времени : (Вместо воспоминаний). — М. : ИВ, 1998. — 98 с. ISBN 5-89282-070-X
 Арабаджян А. З. Отраслевая структура экономики развивающихся стран : Историогр. очерк. — М. : Наука, 1984. — 131 с.
 Арабаджян А. З. Рецензия на книгу Ерванда Абрахамияна «Хомейнизм. Очерки исламской республики». — М. : ИВ, 1997. — 29 с. ISBN 5-89282-003-3
 Арабаджян А. З. Рецензия на книгу Ерванда Абрахамияна «Признания, сделанные под пыткой». Тюрьмы и публичные отречения в современном Иране. — М. : Вост. лит., 2003. — 26 с. ISBN 5020183563
 Арабаджян А. З. Рецензия на книгу Чарльза Киндлбергера «Мировое экономическое первенство: 1500—1990». — М. : ИВ, 1997. — 21 с.; ISBN 5-89282-021-1

Литература 
  ISBN 978-5-906233-05-9

Востоковеды СССР
Востоковеды XXI века
Иранисты СССР
Исламоведы СССР
Экономисты СССР
Исламоведы России
Экономисты России
Выпускники Московского института востоковедения
Преподаватели Московского института востоковедения
Преподаватели МГИМО
Сотрудники Института востоковедения РАН